Boulder Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Boulder Island (Maine)
 Boulder Island (Washington)
 Boulder Island (Wyoming)

in Kanada:
 Boulder Island (Nunavut)